John Beazley (1885-1970) – archeologo e accademico britannico
 Napoleon Beazley (1976-2002) – criminale statunitense
 Samuel Beazley (1786-1851) – architetto, scrittore e drammaturgo inglese